Egle bezeichnet einen weiblichen Vornamen oder einen Familiennamen.

 Namensträger
 Christoph Egle (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler und Autor
 Joseph von Egle (1818–1899), deutscher Architekt und württembergischer Baubeamter in Stuttgart
 Karl Egle (1912–1975), deutscher Botaniker
 Klaus Egle (* 1964) österreichischer Journalist und Autor
 Madeleine Egle (* 1998), österreichische Rennrodlerin
 Selina Egle (* 2003), österreichische Rennrodlerin
 Susanne Egle (* 1957), deutsche Bildhauerin
 In der Literatur
 Egle, eine der beiden Protagonistinnen in Goethes Schäferspiel Die Laune des Verliebten. Goethe entlehnte den Namen aus der antiken Hirtendichtung: Aegle (griechisch Αἴγλη, Aigle) wird von Vergil als „die schönste der Naiaden“ beschrieben (Eklogen 6,20–21).

Egle bezeichnet außerdem:
 Egle (Gattung), eine Gattung der Blumenfliegen (Anthomyiidae)

Siehe auch:
 Egl
 EGLE (Every Ghanaian Living Everywhere), ghanaische Partei
 Eglė, litauischer weiblicher Vorname

Weiblicher Vorname
Familienname